Sumba – indonezyjska wyspa w archipelagu Małych Wysp Sundajskich
 Sumba (Sumbajowie) – lud austronezyjski
 języki sumba – języki austronezyjskie, którymi posługują się Sumbajowie
 Sumba – gmina na Wyspach Owczych
 Sumba – miejscowość na Wyspach Owczych